Первая лига Узбекистана () — футбольная лига в Узбекистане, 3-я по уровню и значимости после Суперлиги Узбекистана и Про-лиги Узбекистана в национальном чемпионате страны.

Основана в 2020 году вместо Про-лиги Б, учреждённой в 2018 году.

В 2021 году в Первой лиге Узбекистана выступали 12 клубов. Сезон проводился по 2-круговой системе (22 тура, по 2 матча дома и в гостях).

Победитель Первой лиги Узбекистана получает путёвку в Про-лигу Узбекистана, а клуб, занявший 2-е место в Первой лиге, участвует в 2-х стыковых матчах (дома и в гостях), в которых его соперником становится клуб Про-лиги, занявший в ней предпоследнее место. Клуб, занявший 12-е место в Первой лиге, выбывает во Вторую лигу Узбекистана.

Все призёры 

* Примечание. В 2018 и 2019 году фактически 3-й по уровню лигой была Про-лига Б. См. Про-лига Узбекистана по футболу 2018 и Про-лига Узбекистана по футболу 2019.

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ Узбекистана — pfl.uz 
 Первая лига Узбекистана на сайте «Архив голов» 

 
Узбекистан